Pozuelos puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Pozuelos (Argentina), localidad de la Provincia de Santiago del Estero;

en España 
 Pozuelos del Rey, localidad del municipio de Villada, provincia de Palencia;
 Los Pozuelos de Calatrava, municipio de la provincia de Ciudad Real;
 Los Pozuelos (El Berrueco), localidad del municipio de El Berrueco, Comunidad de Madrid;
 Los Pozuelos (El Boalo), localidad del municipio de El Boalo, Comunidad de Madrid;
 Ciempozuelos, municipio de la Comunidad de Madrid;
 Matapozuelos, municipio de la provincia de Valladolid;

en México 
 Pozuelos (México), localidad del estado de Hidalgo;

en Venezuela 
 Pozuelos (Venezuela), localidad del estado Anzoátegui.

Otros usos